Der Holz-Tiger (Jiayin, ) ist das 51. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des ersten Himmelsstammes (, Element Holz und Yáng) mit dem dritten Erdzweig (), symbolisiert durch den Tiger (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Tiger-Jahr begann 1974 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 23. Januar 1974 bis 10. Februar 1975.

Holz-Tiger-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Tigers 甲寅jiǎyín das 51. Jahr (am Beginn des Jahres: Wasser-Büffel 癸丑 guǐchǒu 50).

51